Кабак (або ж Гарбуз) — родова назва рослин з родини гарбузових.

Каба́к — українське прізвище. Походить від однойменної назви городньої рослини.

Персоналії 
 Костянтин Кабак (1924—1998) — український медик, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Микола Кабак (1904—1979) — радянський військовик, сержант. Герой Радянського Союзу.
 Михайло Кабак (1987—2014) — старший сержант Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Ністор Кабак (1913—1937) — молдавський поет.
 Озан Мухаммед Кабак ( 2000) — турецький футболіст, центральний захисник німецького клубу «Шальке 04», який виступає на правах оренди за «Ліверпуль».

Українські прізвища